Kabinett Wendorff bezeichnet verschiedene Landesregierungen Mecklenburg-Schwerins unter Hugo Wendorff (DDP):
Kabinett Wendorff I (1918–1919)
Kabinett Wendorff II (1919)
Kabinett Wendorff III (1919–1920)
Kabinett Wendorff IV (1920)